Sherlock Holmes au 22ème siècle est une série télévisée d'animation américano-écossaise, mélange d'animation 2D et 3D, en 26 épisodes de 26 minutes diffusée au Royaume-Uni à partir du  sur ITV (Scottish Television) et aux États-Unis à partir du  dans le bloc de programmation Fox Kids.

En France, la série a été diffusée en 2003 sur Toon Disney.

Histoire 
La série est inspirée de l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle, transposée dans le futur : chaque épisode est inspiré d'une aventure originale de Conan Doyle, mais si certains sont fidèles (La maison vide, La bande mouchetée ou Les plans de l'ingénieur), d'autres prennent de grandes libertés avec le texte original.

Synopsis 
Dans New London, la version spatiale de Londres au , l'Inspecteur Beth Lestrade du New Scotland Yard pourchasse Martin Fenwick, un généticien français au visage déformé, quand elle se rend compte que son compagnon n'est autre que le professeur Moriarty, cerveau criminel du  (non pas le Moriarty original mais en fait son clone, créé à-partir des cellules récupérées sur son cadavre, que Sherlock Holmes avait enterré dans une grotte en Suisse).
Sherlock Holmes est alors tiré de son sommeil artificiel pour mener l'enquête en 2103, et on lui adjoint un "compudroïde" dénommé Watson.

Personnages 
 Sherlock Holmes
 Watson (robot)
 Professeur Moriarty
 Inspecteur Beth Lestrade
 Wigins
Martin Fenwick

Fiche technique 
 Histoire originale : Arthur Conan Doyle
 Compositeur : Eric Allaman
 Directeur animation : Theron Smith
 Réalisateur : Paul Quinn
 Scénariste : Eleanor Burian-Mohr

Épisodes 
 Le Retour de Sherlock Holmes () (inspiré de Le Dernier problème)
 La Machine à crimes () (inspiré de La Vallée de la peur)
 Les Chiens de Baskerville ( (inspiré de Le Chien des Baskerville)
 Le Projecteur cryogénique () (inspiré de La Maison vide))
 Sabotage () (inspiré de Le Tordu)
 Le Casse-Tête chinois () (inspiré de Le Détective agonisant)
 Le Vampire du Sussex () (inspiré de Le Vampire du Sussex)
 La Métamorphose () (inspiré de Le Ruban moucheté)
 L'Habit ne fait pas le moine () (inspiré de Le Pensionnaire en traitement)
 Frères ennemis () (inspiré de Le Signe des quatre)
 Les Hommes qui dansent () (inspiré de Les Hommes dansants)
 L'Epée Musgrave () (inspiré de Le Rituel des Musgrave)
 L'Escarboucle bleue () (inspiré de L'Escarboucle bleue)
 Course intersidérale () (inspiré de Flamme d'Argent)
 Les Cinq Pépins d'orange () (inspiré de Les Cinq Pépins d'orange)
 La Ligue des rouquins () (inspiré de La Ligue des rouquins)
 L'Homme à la cicatrice () (inspiré de L'Homme à la lèvre tordue)
 Le Coffre secret () (inspiré de Son dernier coup d'archet)
 La Deuxième tache () (inspiré de La Deuxième Tache)
 Trafic d'organes () (inspiré de Le Pouce de l'ingénieur)
 Évasion spectaculaire () (inspiré de Le Gloria-Scott)
 Les Six Napoléons () (inspiré de Les Six Napoléons)
 L'Homme singe () (inspiré de L'Homme qui grimpait)
 Le Portable de Béryl () (inspiré de Le Diadème de béryls)
 Le Rayon Mazarin () (inspiré de La Pierre de Mazarin)
 Un Cas d'identité () (inspiré de Une affaire d'identité)

Doublage 
 Jason Gray-Stanford (VF : Pierre-François Pistorio) : Sherlock Holmes (17 épisodes, 1999-2000)
 John Payne (VF : Bernard Woringer) : Dr. John Watson (17 épisodes, 1999-2000)
 Akiko Morison (VF : Odile Schmitt) : Inspecteur Beth Lestrade (17 épisodes, 1999-2000)
 Michael Dobson : Voix additionnelles (26 épisodes, 1999-2001)

Autour de la série

Musique 
Générique et musique additionnelle de Eric Allaman.

Produits dérivées 
Des figurines, un disque musical.

Autour de l'œuvre 

Dans cette série, Sherlock Holmes emploie des répliques parfois proches de celles du Canon holmésien, telle que « soustrayez ce qui appartient au décor et tout ce qui reste devient alors suspect », qui est une allusion à la célèbre réplique « Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité ». La méthode d'observation et de déduction qui caractérise le détective transparaît elle aussi dans la réplique « Lisez ces lieux comme un livre, et laissez-les vous raconter leur histoire ». Holmes emploie dans presque tous les épisodes l'expression « Les yeux et le cerveau ! », qui n'est cependant pas tirée du Canon.

Notes et références 

"", article pages 199-202 in  d'Alan Barnes, Reynolds et Hearn Ltd, 2002

"", pages 178-189 in Sherlock Holmes au cinéma et à la télévision ; les apocryphes, Les Évadés de Dartmoor, 2013

Liens externes 
 
 

Série télévisée créée en 1999
Série télévisée disparue en 2001
Série télévisée américaine des années 1990
Série télévisée britannique des années 1990
Série télévisée américaine des années 2000
Série télévisée britannique des années 2000
Série télévisée de Fox Kids
Série d'animation américaine
Série d'animation britannique
Sherlock Holmes à la télévision
Série télévisée policière américaine
Série télévisée policière britannique
Série télévisée américaine de science-fiction
Série télévisée britannique de science-fiction
Série télévisée en anglais
Série télévisée se déroulant dans le futur
1999 en science-fiction